El valle de los lobos es el primer libro del género novela fantástica de  Laura Gallego García. Fue publicada por la editorial Grupo SM en 2000. 

Fue precedida por Finis Mundi, libro que la lanzó a la fama y fue galardonado con el Premio Barco de Vapor. El valle de los lobos es el primer volumen de una trilogía llamada Crónicas de la Torre. Precede a la segunda y tercera parte, La maldición del Maestro y La llamada de los muertos, y a una precuela de la historia, Fenris, el elfo. Dicha precuela cuenta el pasado de uno de los personajes más importantes y queridos de la saga.

Reseña  
Dana, la hija menor de una familia agricultora, que nació en una cuadra de caballos, creció junto a su padre y madre, y hermanas como una más. Nunca la trataron de forma especial y, sin embargo, todos podían ver que era diferente. Sigilosa como un gato, apenas hablaba. Su vida cambió para siempre el día en que el Maestro la llevó con él a la Torre, en pleno Valle de los Lobos. Allí le serán desvelados los secretos de la magia más ancestral.

Dana es una muchacha que vive con su extensa familia en la granja de un pequeño pueblo. Desde pequeña siempre había quedado claro que no era como los demás. Silenciosa y retraída, los otros niños del pueblo la evitaban como la peste, sobre todo desde que empezó a hablar de un amigo suyo que parecía que nadie más, aparte de ella misma, podía ver o escuchar. 
Una mañana llegó al pueblo un misterioso hombre que se hacía llamar Suren, el Maestro, y expresó a los padres de la muchacha su deseo de que Dana le acompañase hasta su hogar, la Torre, localizada en medio del Valle de los Lobos. Pese a la negativa de la muchacha, sus padres acceden, y Dana se ve obligada a marchar. Sin embargo, poco sabe ella que el Maestro es realmente un poderoso mago que ha sentido su poder latente, y se ofrece a llevarla con él y empezar su aprendizaje en la magia. Dana acaba por convencerse cuando Suren aclara poder sentir la presencia de Kai, su supuesto amigo invisible, y le libera de las ataduras que le atan a la granja para que pueda acompañar a Dana en su viaje. Una vez en la propia Torre, Dana conoce al otro único estudiante que la ocupa, un elfo un tanto misterioso llamado Fenris, y a la cocinera de la Torre, una enana llamada Maritta. 

Los años pasan y Dana poco a poco se va convirtiendo en una poderosa aprendiz que convive en la Torre con tranquilidad. Poco le falta para acabar sus estudios y las relaciones con el resto de los personajes se han afianzado. Maritta es la madre que pensaba haber perdido cuando abandonó la granja, el Maestro es su tutor, roca de guía y figura paterna, e incluso el malhumorado Fenris había llegado a suavizarse en su presencia. Su amistad con Kai poco a 
parece transformarse en algo más, pero Dana sospecha de su amigo de la infancia ante su eterna negativa en contarle el porqué de su aparente invisibilidad. Además, poco a poco la muchacha empieza a ver cosas que no acaban de encajar, misterios sin resolver en torno a la Torre y sus habitantes. Maritta es mucho más de lo que aparenta, Fenris se escapa muchas noches al bosque hasta que se pierde de vista, el Maestro parece portar un pasado muy oscuro y Kai habla a veces de una manera que no podría corresponder a alguien de su edad. La figura transparente de una mujer con túnica dorada no para de pedirle ayuda a Dana en sus sueños, y de ella dependerá si podrá desenterrar los secretos del Valle de los Lobos.

Personajes

Dana 
La protagonista es una granjera de cabello negro y ojos azules, reflexiva y muy introvertida. Demasiado seria y responsable para su edad, lo cual hace que no se lleve bien con las demás niñas de su edad. Pero en el fondo sigue siendo una niña tímida e insegura que trata de negar sus sentimientos, aunque con el paso de los años estén cada vez más a flor de piel.
Las debilidades de Dana son las pesadillas ya que no entendía muy bien lo que Aonia intentaba decirle y se pensaba que estaba loca o alucinando. Dana temía de que Kai se fuera o desapareciese de su vida.
Nació con un solo mechón de pelo negro y mirada grave e inquietante.

Kai 
Es el mejor amigo de Dana, a los 6 años se ven por primera vez. Es un muchacho sincero, alegre, leal y despreocupado en apariencia. Es capaz de ponerse serio cuando la ocasión lo necesite, aunque siempre ande con la broma en la punta de los labios, y muestra una actitud madura hacia los problemas. Se preocupa por Dana más que nadie en el mundo, hasta sobrepasar los límites de la amistad convencional.
Le oculta un gran secreto a Dana.

Aonia 
Dama misteriosa que se le aparece a Dana en visiones, le pide ayuda para impedir que una maldición destruya La Torre y el Valle de los Lobos. Parece guardar una muy estrecha relación con la Torre y un misterio en el valle. Una maga fuertemente calificada; a la que le entregaron el poder del unicornio. Es una Archimaga (el mejor rango de magos).Era la antigua maestra de la torre

A

Fenris 
Es un aprendiz que va por el último libro de magia cuando Dana llega a La Torre. Es un enigmático elfo inteligente y asocial, desterrado de donde vivía, oculta un misterioso pasado que se desvela en su novela: Fenris, el elfo (Crónicas de la Torre).

El Maestro

Es el Señor y Amo de la Torre. Es un mago consagrado y experto  mentalista. De cabellos y ojos grises y suele vestir una túnica gris. Es un hombre sádico y ambicioso, y siempre ha querido ser Archimago y conseguir el poder que el Unicornio puede entregar. Sin embargo, también es una persona paciente y capaz de esperar durante años el momento propicio para adueñarse de este poder y si alguien se interpone entre él y sus objetivos, no duda en volverse contra él. Es perverso y peligroso.
Al principio es un poco distante a Dana pero luego se llegan a hacer grandes amigos.

Referencias 

Libros de 2000
Libros de España
Libros en español